|-
|(62001)||2000 RK36|| align=right|15,9|| align=right|2,686|| align=right|0,076|| align=right|3,69|| align=right|4,402||MBA||3. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62002)||2000 RT37|| align=right|14,9|| align=right|2,759|| align=right|0,173|| align=right|26,74|| align=right|4,582||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62003)||2000 RB38|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,107|| align=right|7,17|| align=right|4,653||MBA||5. september 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(62004)||2000 RG38|| align=right|15,8|| align=right|2,610|| align=right|0,142|| align=right|2,43|| align=right|4,216||MBA||5. september 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(62005)||2000 RP38|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,113|| align=right|6,56|| align=right|3,551||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62006)||2000 RQ38|| align=right|15,4|| align=right|2,387|| align=right|0,250|| align=right|10,83|| align=right|3,687||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62007)||2000 RP39|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,213|| align=right|2,82|| align=right|3,677||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62008)||2000 RR39|| align=right|13,6|| align=right|3,149|| align=right|0,117|| align=right|6,37|| align=right|5,587||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62009)||2000 RX39|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,194|| align=right|28,46|| align=right|5,558||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62010)||2000 RX40|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,072|| align=right|8,78|| align=right|5,137||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62011)||2000 RG41|| align=right|14,4|| align=right|2,808|| align=right|0,082|| align=right|8,15|| align=right|4,705||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62012)||2000 RJ41|| align=right|13,9|| align=right|3,086|| align=right|0,078|| align=right|8,91|| align=right|5,421||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62013)||2000 RM41|| align=right|14,7|| align=right|2,361|| align=right|0,169|| align=right|6,94|| align=right|3,627||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62014)||2000 RJ42|| align=right|14,0|| align=right|2,977|| align=right|0,145|| align=right|8,42|| align=right|5,137||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62015)||2000 RN42|| align=right|14,0|| align=right|3,117|| align=right|0,035|| align=right|8,35|| align=right|5,503||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62016)||2000 RP42|| align=right|13,8|| align=right|2,977|| align=right|0,122|| align=right|9,10|| align=right|5,136||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62017)||2000 RR42|| align=right|14,1|| align=right|3,136|| align=right|0,137|| align=right|13,50|| align=right|5,553||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62018)||2000 RV42|| align=right|13,8|| align=right|2,972|| align=right|0,109|| align=right|9,49|| align=right|5,123||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62019)||2000 RQ44|| align=right|14,4|| align=right|3,194|| align=right|0,081|| align=right|10,16|| align=right|5,707||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62020)||2000 RT45|| align=right|15,5|| align=right|2,197|| align=right|0,141|| align=right|3,55|| align=right|3,256||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62021)||2000 RL46|| align=right|15,7|| align=right|2,305|| align=right|0,182|| align=right|1,84|| align=right|3,498||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62022)||2000 RA48|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,228|| align=right|12,06|| align=right|5,589||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62023)||2000 RQ48|| align=right|15,0|| align=right|2,580|| align=right|0,159|| align=right|13,81|| align=right|4,144||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62024)||2000 RF50|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,158|| align=right|13,18|| align=right|4,136||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62025)||2000 RQ50|| align=right|13,7|| align=right|3,096|| align=right|0,113|| align=right|7,38|| align=right|5,447||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62026)||2000 RZ50|| align=right|14,2|| align=right|3,063|| align=right|0,211|| align=right|17,54|| align=right|5,361||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62027)||2000 RW52|| align=right|15,1|| align=right|2,446|| align=right|0,109|| align=right|7,42|| align=right|3,826||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62028)||2000 RE53|| align=right|15,4|| align=right|2,706|| align=right|0,023|| align=right|6,27|| align=right|4,451||MBA||1. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62029)||2000 RD55|| align=right|13,9|| align=right|3,137|| align=right|0,223|| align=right|10,32|| align=right|5,555||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62030)||2000 RK56|| align=right|14,2|| align=right|2,613|| align=right|0,214|| align=right|11,74|| align=right|4,223||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62031)||2000 RS56|| align=right|15,8|| align=right|2,756|| align=right|0,017|| align=right|4,28|| align=right|4,574||MBA||5. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(62032)||2000 RG58|| align=right|15,5|| align=right|2,859|| align=right|0,053|| align=right|12,63|| align=right|4,834||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62033)||2000 RC59|| align=right|16,1|| align=right|2,302|| align=right|0,230|| align=right|3,31|| align=right|3,493||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62034)||2000 RE60|| align=right|16,8|| align=right|2,381|| align=right|0,191|| align=right|2,12|| align=right|3,672||MBA||8. september 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62035)||2000 RC62|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,208|| align=right|12,64|| align=right|4,633||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62036)||2000 RJ62|| align=right|13,2|| align=right|3,170|| align=right|0,082|| align=right|17,41|| align=right|5,644||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62037)||2000 RQ62|| align=right|14,7|| align=right|2,289|| align=right|0,214|| align=right|4,93|| align=right|3,463||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62038)||2000 RX63|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,133|| align=right|4,04|| align=right|5,459||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62039)||2000 RZ63|| align=right|14,0|| align=right|3,066|| align=right|0,191|| align=right|5,19|| align=right|5,368||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62040)||2000 RA64|| align=right|15,4|| align=right|2,385|| align=right|0,193|| align=right|4,57|| align=right|3,681||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62041)||2000 RD65|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,031|| align=right|1,43|| align=right|4,072||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62042)||2000 RF65|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,296|| align=right|23,86|| align=right|3,602||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62043)||2000 RH65|| align=right|14,8|| align=right|3,226|| align=right|0,093|| align=right|8,73|| align=right|5,794||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62044)||2000 RU65|| align=right|15,1|| align=right|2,936|| align=right|0,162|| align=right|10,52|| align=right|5,031||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62045)||2000 RV65|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,136|| align=right|6,68|| align=right|3,733||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62046)||2000 RA66|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,245|| align=right|8,15|| align=right|3,548||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62047)||2000 RE66|| align=right|16,2|| align=right|2,401|| align=right|0,340|| align=right|4,34|| align=right|3,719||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62048)||2000 RC67|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,172|| align=right|2,64|| align=right|3,679||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62049)||2000 RH67|| align=right|16,1|| align=right|2,410|| align=right|0,210|| align=right|2,96|| align=right|3,742||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62050)||2000 RM67|| align=right|15,1|| align=right|2,583|| align=right|0,221|| align=right|5,49|| align=right|4,151||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62051)||2000 RV68|| align=right|14,4|| align=right|3,092|| align=right|0,083|| align=right|9,69|| align=right|5,436||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62052)||2000 RA69|| align=right|16,0|| align=right|2,489|| align=right|0,107|| align=right|1,22|| align=right|3,926||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62053)||2000 RB69|| align=right|14,9|| align=right|3,206|| align=right|0,157|| align=right|4,79|| align=right|5,741||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62054)||2000 RD69|| align=right|14,7|| align=right|3,224|| align=right|0,144|| align=right|5,16|| align=right|5,787||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62055)||2000 RF69|| align=right|15,2|| align=right|2,765|| align=right|0,181|| align=right|7,22|| align=right|4,596||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62056)||2000 RS69|| align=right|14,3|| align=right|3,086|| align=right|0,078|| align=right|9,53|| align=right|5,420||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62057)||2000 RY69|| align=right|15,7|| align=right|2,532|| align=right|0,204|| align=right|1,82|| align=right|4,029||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62058)||2000 RN70|| align=right|15,5|| align=right|2,779|| align=right|0,086|| align=right|4,16|| align=right|4,633||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62059)||2000 RO70|| align=right|16,2|| align=right|2,571|| align=right|0,191|| align=right|2,82|| align=right|4,121||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62060)||2000 RB71|| align=right|15,9|| align=right|2,390|| align=right|0,233|| align=right|9,70|| align=right|3,694||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62061)||2000 RU71|| align=right|16,3|| align=right|2,560|| align=right|0,194|| align=right|5,37|| align=right|4,094||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62062)||2000 RV71|| align=right|15,2|| align=right|2,567|| align=right|0,154|| align=right|13,42|| align=right|4,112||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62063)||2000 RA72|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,185|| align=right|6,14|| align=right|3,289||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62064)||2000 RA73|| align=right|15,8|| align=right|2,335|| align=right|0,223|| align=right|0,92|| align=right|3,567||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62065)||2000 RH73|| align=right|14,1|| align=right|2,675|| align=right|0,046|| align=right|2,90|| align=right|4,374||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62066)||2000 RM73|| align=right|15,1|| align=right|2,695|| align=right|0,050|| align=right|3,05|| align=right|4,423||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62067)||2000 RG74|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,056|| align=right|15,19|| align=right|4,252||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62068)||2000 RF75|| align=right|15,4|| align=right|2,777|| align=right|0,075|| align=right|4,92|| align=right|4,627||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62069)||2000 RK76|| align=right|15,6|| align=right|2,652|| align=right|0,128|| align=right|28,06|| align=right|4,318||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62070)||2000 RC77|| align=right|13,4|| align=right|3,078|| align=right|0,016|| align=right|10,43|| align=right|5,398||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|62071 Voegtli||2000 RH77|| align=right|15,6|| align=right|2,544|| align=right|0,203|| align=right|12,96|| align=right|4,057||MBA||8. september 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(62072)||2000 RD78|| align=right|14,6|| align=right|2,587|| align=right|0,212|| align=right|7,99|| align=right|4,159||MBA||9. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62073)||2000 RX78|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,141|| align=right|5,31|| align=right|3,700||MBA||10. september 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(62074)||2000 RL79|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|21,68|| align=right|4,159||MBA||8. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62075)||2000 RO79|| align=right|13,8|| align=right|2,661|| align=right|0,279|| align=right|11,64|| align=right|4,340||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62076)||2000 RH80|| align=right|14,4|| align=right|3,139|| align=right|0,146|| align=right|12,02|| align=right|5,561||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62077)||2000 RE81|| align=right|15,2|| align=right|2,601|| align=right|0,066|| align=right|14,17|| align=right|4,194||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62078)||2000 RS81|| align=right|14,8|| align=right|2,611|| align=right|0,093|| align=right|12,66|| align=right|4,217||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62079)||2000 RX81|| align=right|13,9|| align=right|3,224|| align=right|0,064|| align=right|14,00|| align=right|5,789||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62080)||2000 RG82|| align=right|14,8|| align=right|2,697|| align=right|0,052|| align=right|11,93|| align=right|4,428||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62081)||2000 RS82|| align=right|14,5|| align=right|2,685|| align=right|0,185|| align=right|11,52|| align=right|4,399||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62082)||2000 RZ82|| align=right|15,3|| align=right|2,614|| align=right|0,138|| align=right|13,75|| align=right|4,226||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62083)||2000 RF84|| align=right|16,3|| align=right|2,455|| align=right|0,226|| align=right|6,18|| align=right|3,847||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62084)||2000 RA86|| align=right|14,6|| align=right|3,161|| align=right|0,077|| align=right|9,28|| align=right|5,619||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62085)||2000 RO87|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,124|| align=right|2,74|| align=right|3,796||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62086)||2000 RY87|| align=right|14,6|| align=right|2,792|| align=right|0,045|| align=right|4,51|| align=right|4,664||MBA||2. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62087)||2000 RC88|| align=right|14,4|| align=right|2,725|| align=right|0,019|| align=right|11,17|| align=right|4,497||MBA||2. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62088)||2000 RY88|| align=right|14,3|| align=right|2,979|| align=right|0,133|| align=right|8,55|| align=right|5,141||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62089)||2000 RM89|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,084|| align=right|7,44|| align=right|4,020||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62090)||2000 RR91|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,202|| align=right|8,65|| align=right|4,545||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62091)||2000 RW91|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,162|| align=right|2,55|| align=right|3,679||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62092)||2000 RM92|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,139|| align=right|5,38|| align=right|3,532||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62093)||2000 RQ92|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,159|| align=right|5,79|| align=right|4,119||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62094)||2000 RU92|| align=right|15,0|| align=right|2,734|| align=right|0,053|| align=right|4,64|| align=right|4,520||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62095)||2000 RW92|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,168|| align=right|1,47|| align=right|5,464||MBA||3. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62096)||2000 RF94|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,027|| align=right|3,29|| align=right|4,703||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62097)||2000 RJ94|| align=right|15,6|| align=right|2,520|| align=right|0,174|| align=right|3,39|| align=right|4,000||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62098)||2000 RO94|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,104|| align=right|1,69|| align=right|3,715||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62099)||2000 RP94|| align=right|16,4|| align=right|2,413|| align=right|0,188|| align=right|2,19|| align=right|3,749||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62100)||2000 RA95|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,257|| align=right|4,27|| align=right|4,152||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62101)||2000 RC95|| align=right|13,9|| align=right|3,117|| align=right|0,219|| align=right|11,48|| align=right|5,503||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62102)||2000 RE95|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,154|| align=right|2,88|| align=right|3,805||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62103)||2000 RS95|| align=right|15,4|| align=right|2,797|| align=right|0,100|| align=right|5,00|| align=right|4,678||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62104)||2000 RZ95|| align=right|17,3|| align=right|2,336|| align=right|0,226|| align=right|2,73|| align=right|3,569||MBA||4. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62105)||2000 RN96|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,196|| align=right|13,57|| align=right|4,174||MBA||4. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62106)||2000 RC97|| align=right|15,2|| align=right|2,270|| align=right|0,221|| align=right|22,48|| align=right|3,420||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62107)||2000 RF97|| align=right|13,5|| align=right|3,068|| align=right|0,107|| align=right|21,00|| align=right|5,372||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62108)||2000 RS97|| align=right|13,8|| align=right|3,177|| align=right|0,088|| align=right|22,12|| align=right|5,662||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62109)||2000 RT97|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,046|| align=right|20,91|| align=right|4,411||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62110)||2000 RX97|| align=right|13,7|| align=right|2,605|| align=right|0,092|| align=right|15,15|| align=right|4,203||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62111)||2000 RG99|| align=right|13,8|| align=right|2,662|| align=right|0,122|| align=right|12,74|| align=right|4,341||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62112)||2000 RM99|| align=right|13,7|| align=right|2,898|| align=right|0,148|| align=right|11,49|| align=right|4,932||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62113)||2000 RP99|| align=right|14,1|| align=right|3,222|| align=right|0,110|| align=right|13,60|| align=right|5,782||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62114)||2000 RV99|| align=right|11,7|| align=right|5,201|| align=right|0,179|| align=right|16,13|| align=right|11,86||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62115)||2000 RW99|| align=right|14,1|| align=right|2,543|| align=right|0,179|| align=right|10,99|| align=right|4,055||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62116)||2000 RC101|| align=right|14,9|| align=right|2,562|| align=right|0,098|| align=right|13,79|| align=right|4,100||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62117)||2000 RC102|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,195|| align=right|27,18|| align=right|5,682||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62118)||2000 RG102|| align=right|13,7|| align=right|3,129|| align=right|0,049|| align=right|10,67|| align=right|5,533||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62119)||2000 RH102|| align=right|14,0|| align=right|3,044|| align=right|0,148|| align=right|9,38|| align=right|5,311||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62120)||2000 RL102|| align=right|14,7|| align=right|2,580|| align=right|0,114|| align=right|15,24|| align=right|4,144||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62121)||2000 RO102|| align=right|15,0|| align=right|2,618|| align=right|0,131|| align=right|13,50|| align=right|4,235||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62122)||2000 RS102|| align=right|14,1|| align=right|2,567|| align=right|0,166|| align=right|11,45|| align=right|4,112||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62123)||2000 RC103|| align=right|14,5|| align=right|2,621|| align=right|0,065|| align=right|8,55|| align=right|4,243||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62124)||2000 RP103|| align=right|14,0|| align=right|2,558|| align=right|0,087|| align=right|14,27|| align=right|4,090||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(62125)||2000 RU104|| align=right|14,2|| align=right|3,128|| align=right|0,130|| align=right|11,30|| align=right|5,532||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62126)||2000 RW104|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,119|| align=right|11,50|| align=right|5,429||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62127)||2000 RY105|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,068|| align=right|9,69|| align=right|4,142||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62128)||2000 SO1|| align=right|11,8|| align=right|3,150|| align=right|0,223|| align=right|26,68|| align=right|5,589||MBA||18. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62129)||2000 SR1|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,276|| align=right|24,14|| align=right|3,766||MBA||19. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62130)||2000 SS1|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,292|| align=right|4,25|| align=right|4,122||MBA||20. september 2000||Desert Beaver||William Kwong Yu Yeung
|-
|(62131)||2000 SH4|| align=right|14,3|| align=right|2,993|| align=right|0,111|| align=right|11,10|| align=right|5,178||MBA||21. september 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(62132)||2000 SJ4|| align=right|16,2|| align=right|2,392|| align=right|0,146|| align=right|6,80|| align=right|3,698||MBA||21. september 2000||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(62133)||2000 SD5|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,217|| align=right|23,01|| align=right|3,537||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62134)||2000 SJ5|| align=right|14,9|| align=right|3,142|| align=right|0,100|| align=right|10,28|| align=right|5,568||MBA||21. september 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(62135)||2000 SA6|| align=right|15,1|| align=right|2,323|| align=right|0,217|| align=right|24,78|| align=right|3,540||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62136)||2000 SR6|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,204|| align=right|5,07|| align=right|3,558||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62137)||2000 SM7|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,094|| align=right|13,12|| align=right|5,782||MBA||22. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(62138)||2000 SO8|| align=right|16,0|| align=right|2,293|| align=right|0,046|| align=right|7,32|| align=right|3,473||MBA||22. september 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(62139)||2000 SB12|| align=right|16,3|| align=right|2,559|| align=right|0,236|| align=right|2,99|| align=right|4,092||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62140)||2000 SG12|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,260|| align=right|3,58|| align=right|3,588||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62141)||2000 SK12|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,215|| align=right|4,40|| align=right|3,516||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62142)||2000 SQ13|| align=right|15,3|| align=right|2,762|| align=right|0,007|| align=right|4,84|| align=right|4,590||MBA||21. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62143)||2000 SJ14|| align=right|14,4|| align=right|2,735|| align=right|0,076|| align=right|11,67|| align=right|4,522||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62144)||2000 SU15|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,124|| align=right|12,33|| align=right|4,410||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62145)||2000 SH16|| align=right|13,1|| align=right|3,962|| align=right|0,155|| align=right|7,20|| align=right|7,884||HLD||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62146)||2000 SV16|| align=right|14,6|| align=right|2,939|| align=right|0,006|| align=right|10,39|| align=right|5,039||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62147)||2000 SB18|| align=right|15,4|| align=right|3,064|| align=right|0,086|| align=right|7,68|| align=right|5,363||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62148)||2000 SQ18|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,024|| align=right|12,94|| align=right|4,617||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62149)||2000 ST19|| align=right|13,3|| align=right|3,063|| align=right|0,171|| align=right|9,12|| align=right|5,359||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62150)||2000 SE20|| align=right|14,4|| align=right|3,048|| align=right|0,080|| align=right|13,34|| align=right|5,321||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62151)||2000 SZ20|| align=right|15,1|| align=right|2,400|| align=right|0,162|| align=right|6,85|| align=right|3,718||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62152)||2000 SC21|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,120|| align=right|2,81|| align=right|4,163||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62153)||2000 SD21|| align=right|14,9|| align=right|2,767|| align=right|0,068|| align=right|12,50|| align=right|4,603||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(62154)||2000 SH22|| align=right|15,4|| align=right|2,992|| align=right|0,138|| align=right|12,37|| align=right|5,174||MBA||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(62155)||2000 SD23|| align=right|15,9|| align=right|2,329|| align=right|0,165|| align=right|3,63|| align=right|3,554||MBA||25. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62156)||2000 SL23|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,192|| align=right|13,53|| align=right|4,373||MBA||26. september 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(62157)||2000 SH24|| align=right|16,3|| align=right|1,907|| align=right|0,028|| align=right|21,12|| align=right|2,632||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62158)||2000 SK25|| align=right|15,6|| align=right|2,462|| align=right|0,099|| align=right|13,52|| align=right|3,861||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62159)||2000 SO25|| align=right|14,5|| align=right|2,671|| align=right|0,168|| align=right|10,93|| align=right|4,365||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62160)||2000 ST25|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,171|| align=right|13,86|| align=right|4,210||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62161)||2000 SU25|| align=right|15,2|| align=right|2,363|| align=right|0,072|| align=right|7,64|| align=right|3,631||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62162)||2000 SJ26|| align=right|14,1|| align=right|2,923|| align=right|0,050|| align=right|10,95|| align=right|4,995||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62163)||2000 SE27|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,125|| align=right|11,37|| align=right|5,433||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62164)||2000 SB28|| align=right|14,1|| align=right|2,977|| align=right|0,036|| align=right|8,73|| align=right|5,137||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62165)||2000 SM29|| align=right|14,7|| align=right|3,105|| align=right|0,170|| align=right|4,11|| align=right|5,471||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62166)||2000 SM30|| align=right|17,2|| align=right|2,292|| align=right|0,177|| align=right|1,01|| align=right|3,469||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62167)||2000 SG31|| align=right|16,1|| align=right|2,722|| align=right|0,075|| align=right|2,67|| align=right|4,491||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62168)||2000 SK32|| align=right|16,0|| align=right|2,395|| align=right|0,193|| align=right|3,03|| align=right|3,707||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62169)||2000 SZ32|| align=right|16,3|| align=right|2,722|| align=right|0,102|| align=right|2,72|| align=right|4,490||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62170)||2000 SD33|| align=right|16,2|| align=right|2,380|| align=right|0,152|| align=right|4,29|| align=right|3,671||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62171)||2000 SH33|| align=right|15,4|| align=right|2,677|| align=right|0,112|| align=right|3,26|| align=right|4,378||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62172)||2000 SV34|| align=right|16,6|| align=right|2,621|| align=right|0,169|| align=right|0,96|| align=right|4,242||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62173)||2000 SW34|| align=right|14,7|| align=right|3,097|| align=right|0,053|| align=right|2,94|| align=right|5,448||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62174)||2000 SX35|| align=right|15,6|| align=right|2,941|| align=right|0,073|| align=right|1,64|| align=right|5,043||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62175)||2000 SZ35|| align=right|16,5|| align=right|2,571|| align=right|0,170|| align=right|3,94|| align=right|4,121||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62176)||2000 SJ36|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,099|| align=right|8,90|| align=right|4,188||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62177)||2000 SG37|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,088|| align=right|3,19|| align=right|4,577||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62178)||2000 SN37|| align=right|15,7|| align=right|2,656|| align=right|0,081|| align=right|3,32|| align=right|4,328||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62179)||2000 SR37|| align=right|15,2|| align=right|2,593|| align=right|0,111|| align=right|15,38|| align=right|4,176||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62180)||2000 SA38|| align=right|15,0|| align=right|2,987|| align=right|0,065|| align=right|10,04|| align=right|5,160||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62181)||2000 SC38|| align=right|15,2|| align=right|2,806|| align=right|0,067|| align=right|3,83|| align=right|4,699||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62182)||2000 SD38|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,041|| align=right|5,05|| align=right|4,078||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62183)||2000 SM38|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,053|| align=right|3,58|| align=right|4,140||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62184)||2000 SQ38|| align=right|14,7|| align=right|2,586|| align=right|0,079|| align=right|4,91|| align=right|4,157||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62185)||2000 SK39|| align=right|14,4|| align=right|2,993|| align=right|0,122|| align=right|11,68|| align=right|5,177||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62186)||2000 SS39|| align=right|16,1|| align=right|2,124|| align=right|0,141|| align=right|4,66|| align=right|3,094||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62187)||2000 SB40|| align=right|15,2|| align=right|2,750|| align=right|0,106|| align=right|6,43|| align=right|4,561||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62188)||2000 SK41|| align=right|15,1|| align=right|2,959|| align=right|0,051|| align=right|4,03|| align=right|5,089||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62189)||2000 SQ41|| align=right|14,5|| align=right|2,986|| align=right|0,016|| align=right|9,97|| align=right|5,159||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62190)||2000 SS44|| align=right|15,3|| align=right|2,569|| align=right|0,293|| align=right|5,96|| align=right|4,116||MBA||26. september 2000||Drebach||J. Kandler
|-
|(62191)||2000 SX45|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,085|| align=right|13,69|| align=right|4,215||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62192)||2000 SL46|| align=right|15,2|| align=right|2,552|| align=right|0,127|| align=right|12,73|| align=right|4,077||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62193)||2000 SS47|| align=right|13,7|| align=right|3,177|| align=right|0,175|| align=right|11,99|| align=right|5,663||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62194)||2000 SV47|| align=right|15,5|| align=right|2,679|| align=right|0,067|| align=right|7,63|| align=right|4,385||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62195)||2000 SM48|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,130|| align=right|11,06|| align=right|4,185||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62196)||2000 SD49|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,035|| align=right|10,21|| align=right|5,215||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62197)||2000 SQ51|| align=right|14,5|| align=right|3,023|| align=right|0,136|| align=right|11,19|| align=right|5,256||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62198)||2000 SS52|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,036|| align=right|8,71|| align=right|4,045||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62199)||2000 SC53|| align=right|14,6|| align=right|3,068|| align=right|0,089|| align=right|10,60|| align=right|5,374||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62200)||2000 SX53|| align=right|16,0|| align=right|2,594|| align=right|0,052|| align=right|2,17|| align=right|4,178||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62201)||2000 SW54|| align=right|12,6|| align=right|5,261|| align=right|0,058|| align=right|4,61|| align=right|12,07||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62202)||2000 SY54|| align=right|15,5|| align=right|2,702|| align=right|0,065|| align=right|1,44|| align=right|4,440||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62203)||2000 SA55|| align=right|14,6|| align=right|2,775|| align=right|0,045|| align=right|3,62|| align=right|4,623||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62204)||2000 SP55|| align=right|15,8|| align=right|2,724|| align=right|0,050|| align=right|4,35|| align=right|4,495||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62205)||2000 SQ56|| align=right|16,7|| align=right|2,355|| align=right|0,182|| align=right|1,97|| align=right|3,612||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62206)||2000 SQ58|| align=right|15,8|| align=right|3,073|| align=right|0,163|| align=right|1,26|| align=right|5,385||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62207)||2000 SX58|| align=right|15,7|| align=right|2,561|| align=right|0,091|| align=right|3,51|| align=right|4,098||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62208)||2000 SL60|| align=right|15,4|| align=right|2,804|| align=right|0,041|| align=right|3,76|| align=right|4,695||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62209)||2000 SF61|| align=right|15,9|| align=right|2,544|| align=right|0,116|| align=right|2,83|| align=right|4,058||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62210)||2000 SN61|| align=right|16,0|| align=right|2,591|| align=right|0,088|| align=right|1,82|| align=right|4,170||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62211)||2000 SO61|| align=right|15,6|| align=right|2,771|| align=right|0,073|| align=right|2,94|| align=right|4,611||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62212)||2000 SA62|| align=right|15,1|| align=right|2,383|| align=right|0,283|| align=right|9,32|| align=right|3,679||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62213)||2000 SL63|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,107|| align=right|3,51|| align=right|5,494||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62214)||2000 SU63|| align=right|14,8|| align=right|2,577|| align=right|0,048|| align=right|5,79|| align=right|4,137||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62215)||2000 SY63|| align=right|15,4|| align=right|2,761|| align=right|0,036|| align=right|4,45|| align=right|4,588||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62216)||2000 SE64|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,171|| align=right|3,46|| align=right|3,616||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62217)||2000 SJ64|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,121|| align=right|13,58|| align=right|4,172||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62218)||2000 SA65|| align=right|15,5|| align=right|2,529|| align=right|0,161|| align=right|6,50|| align=right|4,020||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62219)||2000 SY65|| align=right|15,3|| align=right|3,161|| align=right|0,118|| align=right|3,63|| align=right|5,619||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62220)||2000 ST66|| align=right|14,6|| align=right|3,061|| align=right|0,102|| align=right|9,20|| align=right|5,354||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62221)||2000 SA67|| align=right|16,2|| align=right|2,598|| align=right|0,312|| align=right|2,91|| align=right|4,187||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62222)||2000 SB67|| align=right|15,7|| align=right|2,542|| align=right|0,133|| align=right|14,87|| align=right|4,053||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62223)||2000 SG67|| align=right|15,6|| align=right|2,800|| align=right|0,007|| align=right|12,95|| align=right|4,686||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62224)||2000 SJ67|| align=right|15,6|| align=right|2,566|| align=right|0,086|| align=right|4,41|| align=right|4,109||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62225)||2000 SZ67|| align=right|15,9|| align=right|2,449|| align=right|0,180|| align=right|3,18|| align=right|3,831||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62226)||2000 SD68|| align=right|15,9|| align=right|2,881|| align=right|0,049|| align=right|2,41|| align=right|4,890||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62227)||2000 SQ68|| align=right|16,5|| align=right|2,355|| align=right|0,098|| align=right|6,82|| align=right|3,613||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62228)||2000 SK69|| align=right|16,7|| align=right|2,416|| align=right|0,197|| align=right|2,57|| align=right|3,755||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62229)||2000 SV70|| align=right|16,2|| align=right|2,760|| align=right|0,089|| align=right|2,85|| align=right|4,585||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62230)||2000 SN71|| align=right|15,7|| align=right|2,792|| align=right|0,021|| align=right|5,42|| align=right|4,665||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62231)||2000 SQ71|| align=right|15,2|| align=right|2,727|| align=right|0,091|| align=right|6,53|| align=right|4,503||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62232)||2000 SM72|| align=right|15,0|| align=right|2,696|| align=right|0,125|| align=right|14,77|| align=right|4,426||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62233)||2000 SP72|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,154|| align=right|14,95|| align=right|4,296||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62234)||2000 SA73|| align=right|15,0|| align=right|2,929|| align=right|0,101|| align=right|3,14|| align=right|5,012||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62235)||2000 SJ73|| align=right|16,5|| align=right|2,432|| align=right|0,191|| align=right|3,87|| align=right|3,791||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62236)||2000 SK73|| align=right|14,5|| align=right|3,188|| align=right|0,150|| align=right|6,43|| align=right|5,691||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62237)||2000 SU73|| align=right|16,3|| align=right|2,403|| align=right|0,197|| align=right|5,24|| align=right|3,724||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62238)||2000 SF74|| align=right|15,5|| align=right|2,761|| align=right|0,111|| align=right|6,54|| align=right|4,587||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62239)||2000 SQ74|| align=right|14,8|| align=right|2,794|| align=right|0,167|| align=right|9,70|| align=right|4,671||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62240)||2000 SM75|| align=right|16,1|| align=right|2,346|| align=right|0,203|| align=right|3,96|| align=right|3,592||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62241)||2000 SW75|| align=right|12,9|| align=right|3,982|| align=right|0,212|| align=right|11,43|| align=right|7,945||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62242)||2000 SH76|| align=right|16,2|| align=right|2,391|| align=right|0,237|| align=right|3,63|| align=right|3,697||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62243)||2000 SO76|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,086|| align=right|10,47|| align=right|5,138||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62244)||2000 SM77|| align=right|14,2|| align=right|3,920|| align=right|0,233|| align=right|2,50|| align=right|7,761||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62245)||2000 SQ77|| align=right|16,1|| align=right|2,716|| align=right|0,024|| align=right|1,21|| align=right|4,475||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62246)||2000 SK78|| align=right|15,6|| align=right|2,581|| align=right|0,142|| align=right|4,99|| align=right|4,146||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62247)||2000 SZ78|| align=right|15,7|| align=right|2,806|| align=right|0,011|| align=right|1,65|| align=right|4,700||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62248)||2000 SQ79|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,099|| align=right|13,58|| align=right|5,598||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62249)||2000 SU79|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,119|| align=right|1,72|| align=right|4,044||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(62250)||2000 SY80|| align=right|15,5|| align=right|2,606|| align=right|0,030|| align=right|4,77|| align=right|4,207||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov